Gunnar Hellström kan syfta på:

* Gunnar Hellström (1887–1980), svensk arkivman och personhistoriker
 Gunnar Hellström (1916–1987), svensk statsvetare
 Gunnar Hellström (1918–2009), svensk kompositör
 Gunnar Hellström (1928–2001), svensk skådespelare och filmregissör